Mărăști se poate referi la:

 Mărăști, Vrancea, sat în județul Vrancea, România
 Mărăști, Bacău, sat în județul Bacău, România
 Râul Mărăști, curs de apă, afluent al râului Șușița
 Cartierul Mărăști al municipiului Cluj-Napoca
 Bătălia de la Mărăști, una din principalele bătălii desfășurate pe teritoriul României în timpul Primului Război Mondial

Vezi și 
 Mărășești (dezambiguizare)